Kyrios peut faire référence à :
 kyrios, le maître d'une femme dans la Grèce antique ;
 Kyrios, un terme biblique désignant Jésus.